Ternair heeft afhankelijk van de context de volgende betekenissen:

 In de muziektheorie is het een eigenschap van een maatsoort.
 In de wiskunde is het de ariteit van een functie of relatie met drie argumenten.
 In de scheikunde is het een bepaalde klasse van zouten of zuren. Zie Ternair (scheikunde).
 In de informatica is het een eigenschap van een functie met drie operanden.